Eversince — дебютный студийный альбом шведского рэпера и участника Drain Gang Bladee, выпущенный 25 мая 2016 года на лейбле YEAR0001. Альбом содержит элементы клауд-рэпа и R&B.

Список треков

Примечания 

Дебютные альбомы 2016 года
Альбомы Bladee
Альбомы YEAR0001